Busk ist der Familienname folgender Personen:

 Daniella Busk (* 1993), schwedische Sprinterin
 Edward Henry Busk (1844–1926), englischer Vizekanzler an der University of London
 George Busk (1807–1886), britischer Zoologe und Anthropologe
 Jakob Busk (* 1993), dänischer Fußballspieler
 Marian Busk (1861–1941), britische Botanikerin und Frauenrechtlerin
 Niels Busk (* 1942), dänischer Politiker
 Søren Busk (* 1953), dänischer Fußballspieler
 Vidar Busk (* 1970), norwegischer Blues-Gitarrist

Busk ist der Name folgender Orte:

 Busk (Ukraine), eine Stadt in der Oblast Lwiw, Ukraine
 Busk (Cumbria) in der Grafschaft Cumbria, England
 Busk (Greater Manchester), Metropolitan County von Greater Manchester, England